Os Suneates são protetores pra pé,usada pelos samurais takedas.Os Suneates são sandalias de bambu,usadas com meias curtas e acolchoadas.Os Suneates foram criados por volta do século XV,entre 1478 e 1492,quando o bambu era bastante usado,pelos chineses.

Armaduras